С чистого листа:

 С чистого листа — начать всё по-новому, сначала.
 «С чистого листа» — третья серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».
 «С чистого листа» — американский комедийный телесериал.